Баварский Лес:

 Баварский Лес — средневысотный складчато-глыбовый кристаллический горный хребет на юго-востоке Германии.
 Баварский Лес — первый национальный парк Германии.